Hollister kan syfta på:

Hollister, Kalifornien – en stad i Kalifornien, USA
Hollister Co. –  ett amerikanskt klädföretag ägt av Abercrombie & Fitch Co

Personer
Hollister (auktor) – en  auktorsförkortning för flera personer
Nancy Hollister (1949–), en amerikansk republikansk politiker

Se även
 Hollister Peak – flera
 Mount Hollister – flera